Antithesis (band): Een Amerikaanse metalband;
Antithesis: De Engelse spelvariant voor de filosofische term antithese;
Anti-Thesis: Een aflevering uit de politieserie Law & Order: Criminal Intent.